Navnet Hahnemann kan henvise til flere personer:
 Samuel Hahnemann (1755 – 1843) var en tysk læge og farmaceut, der grundlagde homøopatien.
 Marcus Hahnemann (1972-) er en amerikansk fodboldspiller.